Чемпіонат Шотландії з футболу 1978—1979 — 82-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 rsssf.com 

1979
Шотландія
Шотландія